Hans Verheijen (militair) (1930-2002), van 1985 tot 1991 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
 Hans Verheijen (politicus) (1966), Nederlands burgemeester